Приёр ( от лат. приор) — французская фамилия:

 Приёр, Бартелеми (1536—1611) — французский скульптор.
 Приёр из Марны (1756—1827) — депутат Национального конвента Французской революции.
 Приёр, Жан-Луи (1759—1795) — французский рисовальщик, карикатурист.
 Приёр из Кот-д’Ор (1763—1832) — депутат Национального конвента Французской революции.
 Приёр, Пьер (1896—1968) — французский хоккеист на траве.